Obelia – genere di idrozoi della famiglia Campanulariidae
 Obelia – stazione della metropolitana di Sofia